Brücher ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Brücher (* 1965), deutscher Mediziner
 Ernst Brücher (1925–2006), deutscher Verleger 
 Gertrud Brücher (* 1951), deutsche Philosophin und Politikwissenschaftlerin 
 Heinz Brücher (1915–1991), deutscher Botaniker und Genetiker
 Hildegard Hamm-Brücher (1921–2016), deutsche Politikerin (FDP)
 Wenzel Brücher (* 1981), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Brücher (* 1941), deutscher Geograph

Sonstiges:
 Brücher, ein möglicher Plural (Mehrzahl) von „das Bruch“